Rettigová ist der Familienname folgender Personen:

 Jindřiška Rettigová (1813–1854), böhmisch-deutsche Koloratursopranistin, siehe Henriette Rettich
 Magdaléna Dobromila Rettigová (1785–1845), böhmische Schriftstellerin und Vertreterin der tschechischen Nationalbewegung